Бик може да се односи на:

 Бик, назив за мужјаке говеда из рода -{Bos}-
 Бик (сазвежђе), једно од сазвежђа зодијака
 Бик у хералдици, симболика бика у хералдици
 Бик (астролошки знак), знак у хороскопу

или

 Бик (река), река у Молдавији
 Бик (Ивлен), насељено место у Француској, у департману Ивлен
 Бик (Територија Белфор), насељено место у Француској, у департману Територија Белфор